MOIK Bakı FK (ázerbájdžánsky: Mərkəzi Ordu İdman Klubu Bakı Futbol Klubu) je ázerbájdžánský vojenský fotbalový klub sídlící v hlavním městě Baku.

Klub byl založen v roce 1955 sovětským ministerstvem obrany jako sportovní klub armády pod názvem SKA Baku (Sportivnyj klub armij). Od roku 1993 spadá klub pod ázerbájdžánské ministerstvo obrany. V roce 2001 byl název klubu pozměněn na MOIK Baku (Mərkəzi Ordu İdman Klubu).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu FK Baku stadionu s kapacitou 2 500 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1955 – SKA Baku (Sportivnyj klub armij Baku)
 1992 – OIK Bakı FK (Ordu İdman Klubu Bakı Futbol Klubu)
 2001 – MOIK Bakı FK (Mərkəzi Ordu İdman Klubu Bakı Futbol Klubu)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Profil klubu na stránkách svazu 

Fotbalové kluby v Baku
Fotbalové kluby založené v roce 1955